Южная провинция (, , , ) — одна из пяти провинций Руанды.

История 
Создана в начале января 2006 как часть правительственной программы децентрализации, которая реорганизовала структуры местных органов власти страны. Административный центр — Ньянза.

Южная провинция включает прежние регионы Гиконгоро, Гитарама и Бутаре.

Административное деление 

Районы Южной провинции:
 Гисагара
 Камоньи
 Муханга
 Ньямагабе
 Ньянза
 Ньяргуру
 Руханго
 Хуе

Примечания 

Провинции Руанды